Grodziska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń
 Grodziska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Nowy Duninów
 Grodziska – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Grodziska – wzniesienie w Skarżycach (dzielnica Zawiercia)

zobacz też:
 Woda Grodziska